Особо охраняемая природная территория (ООПТ) — часть территории Республики Беларусь с ценными природными комплексами и (или) объектами, в отношении которой установлен особый режим охраны и использования.

Ценные природные комплексы и объекты — уникальные, эталонные и (или) невосполнимые природные комплексы и объекты, естественные экологические системы, имеющие особое экологическое, научное и (или) эстетическое значение, типичные и редкие природные ландшафты и биотопы, редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды диких животных и дикорастущих растений, места их обитания и произрастания.

По состоянию на 2018 год система ООПТ включает 1289 объектов, общая площадь которых составляет 1861,7 тыс. га или 8,9 % от общей площади страны. Созданная система ООПТ позволяет обеспечить охрану около 80 % видов растений и около 90 % животных, зарегистрированных на территории Белоруссии, в том числе, включённых в Красную книгу Республики Беларусь.

Классификация ООПТ 
В зависимости от особенностей ценных природных комплексов и объектов, целей объявления ООПТ, режима их охраны и использования ООПТ подразделяются на следующие категории:
 заповедники;
 национальные парки;
 заказники;
 памятники природы.

В зависимости от уровня государственного управления ООПТ подразделяются на ООПТ республиканского и местного значения. Заповедники и национальные парки являются ООПТ республиканского значения. Заказники и памятники природы могут являться ООПТ республиканского или местного значения. ООПТ могут быть признаны ООПТ международного значения.

Заповедники 

Заповедник — ООПТ, объявленная в целях обеспечения естественного течения природных процессов, сохранения в естественном состоянии и изучения ценных природных комплексов и объектов.

По состоянию на 2018 год система ООПТ включает 1 заповедник, площадь которого составляет 4,7 % от общей площади всех ООПТ.

Полесский радиационно-экологический заповедник не включён в сеть ООПТ.

Национальные парки 

Национальный парк — ООПТ, объявленная в целях сохранения, восстановления (воспроизводства) ценных природных комплексов и объектов, их рационального (устойчивого) использования в процессе природоохранной, научной, образовательной, туристической и рекреационной деятельности.

По состоянию на 2018 год система ООПТ включает 4 национальных парка, общая площадь которых составляет 21,5 % от общей площади всех ООПТ.

Заказники 

Заказник — ООПТ, объявленная в целях сохранения и восстановления (воспроизводства) ценных природных комплексов и объектов.

В зависимости от особенностей природных комплексов и объектов, подлежащих особой охране, заказники подразделяются на следующие виды:
 ландшафтные или комплексные, предназначенные для сохранения и восстановления ценных природных ландшафтов и комплексов;
 биологические (ботанические, зоологические), предназначенные для сохранения и восстановления редких, исчезающих, а также ценных в экологическом, научном, хозяйственном и культурном отношении растений, животных или отдельных особо ценных участков леса;
 водно-болотные, предназначенные для сохранения водно-болотных угодий, имеющих особое значение главным образом в качестве мест обитания водоплавающих птиц, в том числе в период миграции;
 гидрологические (болотные, озерные, речные), предназначенные для сохранения и восстановления ценных водных объектов и связанных с ними экологических систем;
 геологические, предназначенные для сохранения ценных объектов или комплексов неживой природы;
 палеонтологические, предназначенные для сохранения ископаемых природных объектов и их комплексов.

По состоянию на 2018 год система ООПТ включает 99 заказников республиканского значения и 282 — местного значения, общая площадь которых составляет 73,0 % от общей площади всех ООПТ.

Памятники природы 

Памятник природы — ООПТ, объявленная в целях сохранения ценных природных комплекса или объекта.

В зависимости от особенностей ценных природных комплексов и объектов памятники природы подразделяются на следующие виды:
 ботанические (участки леса с ценными древесными породами, старинные парки, отдельные вековые или редких пород деревья и их группы, территории с реликтовой или особо ценной растительностью, иные ценные ботанические объекты);
 гидрологические (родники, ручьи и иные ценные водные объекты и связанные с ними экосистемы);
 геологические (отдельные редкие формы рельефа, расположенные в природной среде минералогические, палеонтологические и иные уникальные геологические материалы).

По состоянию на 2018 год система ООПТ включает 326 памятников природы республиканского и 577 — местного значения, общая площадь которых составляет 0,8 % от общей площади всех ООПТ.

ООПТ международного значения 

ООПТ международного значения признается ООПТ в соответствии с международными договорами Республики Беларусь, включённая во
 всемирную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО,
 списки объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО,
 списки водно-болотных угодий международного значения,
 Изумрудную сеть или иные списки (перечни) ценных природных комплексов и объектов международного значения, а также:
 граничащие между собой ООПТ Республики Беларусь и сопредельных государств (трансграничная ООПТ).

Примечания

Литература 
 Закон Республики Беларусь от 15 ноября 2018 г. № 150-З «Об особо охраняемых природных территориях»

Ссылки 
 Особо охраняемые природные территории Республики Беларусь  на сайте Минприроды Белоруссии